Basketturneringen vid olympiska sommarspelen 1936 hade 23 deltagarländer. Detta var första gången basket var med på spelschemat, och även den största lagsporten.

Medaljfördelning

Slutspel

Slutställning 

1936
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1936
Olympiska sommarspelen 1936